|-
| 21101 ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 21102 - ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21103 - ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21104 Sveshnikov || 1992 PY || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 21105 - ||  || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 21106 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21107 ||  || 4 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21108 - || 1992 QT || 31 august 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 21109 Sünkel || 1992 RY || 4 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 21110 Karlvalentin ||  || 4 septembrie 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 21111 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21112 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21113 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21114 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21115 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21116 || 1992 SO || 26 septembrie 1992 ||  || 
|-
| 21117 - ||  || 30 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 21118 Hezimmermann ||  || 24 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 21119 || 1992 UJ || 19 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 21120 - || 1992 WP || 16 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 21121 - || 1992 WV || 16 noiembrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 21122 || 1992 YK || 23 decembrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 21123 - ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 21124 - ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 21125 Orff ||  || 30 decembrie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 21126 Katsuyoshi ||  || 19 ianuarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 21127 - ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 21128 Chapuis ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 21129 - ||  || 23 ianuarie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21130 - || 1993 FN || 23 martie 1993 ||  || , 
|-
| 21131 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 21132 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21133 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21134 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21135 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21136 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21137 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21138 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21139 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21140 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21141 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21142 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21143 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21144 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21145 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21146 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21147 - ||  || 18 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 21148 Billramsey ||  || 16 aprilie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 21149 Kenmitchell ||  || 19 aprilie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 21150 ||  || 13 iunie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 21151 ||  || 13 iunie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 21152 ||  || 17 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 21153 ||  || 18 iunie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 21154 - ||  || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21155 - ||  || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21156 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21157 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21158 ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 21159 - ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21160 Saveriolombardi || 1993 TJ || 10 octombrie 1993 ||  || 
|-
| 21161 - ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 21162 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21163 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21164 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21165 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 21166 - || 1993 XH || 6 decembrie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 21167 - || 1993 XQ || 9 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21168 - ||  || 7 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21169 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21170 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21171 - ||  || 7 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21172 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21173 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21174 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21175 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21176 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21177 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21178 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21179 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21180 - || 1994 DC || 16 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21181 - ||  || 6 martie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 21182 - ||  || 12 martie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 21183 - ||  || 9 martie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 21184 - ||  || 6 martie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21185 - ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 21186 - ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 21187 - || 1994 FY || 31 martie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 21188 - || 1994 GN || 5 aprilie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 21189 - || 1994 JB || 3 mai 1994 ||  || 
|-
| 21190 - || 1994 JQ || 10 mai 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 21191 - ||  || 4 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21192 Seccisergio || 1994 NA || 2 iulie 1994 ||  || 
|-
| 21193 ||  || 14 august 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 21194 ||  || 11 august 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 21195 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21196 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21197 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21198 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21199 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21200 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-